Hermes eller Hermès kan syfta på:

 Hermes –  i grekisk mytologi gudarnas budbärare
 Hermes - en fiktiv figur i Kino's Journey
 Hermès – en fransk modefirma
 Hermes (cykelmärke) – ett cykelmärke tillverkat av AB Nymans Verkstäder i Uppsala
 Hermes (efternamn) - ett efternamn och personer med namnet
 Hermes (isbrytare) – en finländsk isbrytare
 Hermes (ishockeyklubb) – en finländsk ishockeyklubb
 Hermes (rymdfarkost) - en rymdfärja som Europeiska rymdorganisationen (ESA) planerade att bygga
 Hermes (skrivmaskin) - ett schweiziskt skrivmaskinsfabrikat
 Hermes (tidning) - en tidning publicerad av Handelshögskolans i Stockholm Studentkår
 Hermes Conrad - en rollfigur i TV-serien Futurama
 69230 Hermes - en asteroid

Se även
 HMS Hermes – flera